Leroy Tidd est un personnage de la série télévisée Oz interprété par Jacques Smith. 

Il apparaît au cours de la quatrième saison de la série.

Biographie

Sentence 
Prisonnier N°00T255. Condamné le  pour attaque à main armée et mise en danger de la vie d'autrui à 20 ans d'emprisonnement, libérable sur parole après 12 ans.

Personnalité 
Leroy Tidd fait initialement partie du groupe des gangsters afro-américains de Simon Adebisi. Il apparait souvent avec Mondo Browne. Il apparait comme un détenu toxicomane, raciste et violent, à l'image de son gang.

Saison 4 
Après le meurtre d'Adebisi par Kareem Said, Tidd brûle de le venger. Il propose à la « fraternité aryenne » de Vernon Schillinger de tuer Said en paiement d'un service précédent. 

Schillinger ayant fini par accepter, Tidd approche Said en prétendant vouloir se convertir, son plan étant d'arriver à se rapprocher suffisamment de Said pour pouvoir l'attaquer sans avoir affaire à son imposante garde personnelle. Said refuse dans un premier temps, malgré l'insistance de Tidd et les avis en faveur de ce dernier de plusieurs personnages, proches de Said, comme Tobias Beecher ou Zahir Arif. 

Afin de convaincre Said, les aryens emmenés par Robson et Hoyt provoquent une bagarre organisée à la salle de sport avec des musulmans dont Arif. Tidd arrive et apparait comme le sauveur en frappant les aryens. 

Il est ensuite envoyé au trou, et à son retour, il est accueilli par Kareem Said qui l'accepte dans son gang. Tidd trouve rapidement une occasion de passer à l'acte, quand il garde la cellule de Said, qui fait une sieste. Il rentre dans la cellule, armé d'un couteau, mais il est alors incapable de tuer Said. 

Il finit par s'y convertir sincèrement, et annonce aux aryens qu'il ne tentera rien contre Said. Furieux, les aryens envoient un jeune détenu blanc, Carl Jenkins, assassiner Said. Jenkins sort son couteau à la cantine, Tidd, devenu, Salah Udeen, tente de s'interposer et c'est lui que le couteau va transpercer. Il meurt dans les bras de Said, rempli de rage et de haine.

Notes et références 

Personnage d'Oz (série télévisée)
Personnage de fiction afro-américain
Prisonnier de fiction
Gangster de fiction
Trafiquant de drogue de fiction